Montoro bezeichnet:

 Montoro (Kampanien), eine italienische Gemeinde
 Montoro Inferiore, eine ehemalige italienische Gemeinde
 Montoro Superiore, eine ehemalige italienische Gemeinde
 Montoro (Aguascalientes), einen Ort in Mexiko
 Montoro (Córdoba), eine Stadt in der Provinz Córdoba, Spanien
 Montoro (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Montoro ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Montoro Cabello (* 1989), spanischer Handballspieler
 Cristóbal Montoro (* 1950), spanischer Politiker der Partido Popular und Wirtschaftswissenschaftler
 Rafael Montoro y Valdés (1852–1933), kubanischer Politiker und Botschafter